Maple Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maple Lake (Minnesota)
 Maple Lake (Pennsylvania)
 Maple Lake (West Virginia)
 Maple Lake Township, Wright County, Minnesota

Seen:
 Maple Lake (Polk County), Minnesota, Vereinigte Staaten
 Maple Lake (Nova Scotia) in der Halifax Regional Municipality, Kanada